Plaats in Indonesië
 Tandula Jangga (Karera), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Soemba in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Tandula Jangga (Nggaha Oriangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Soemba in de provincie Oost-Nusa Tenggara